Soule oder Soulé bezeichnet:

 Soule (Region), kleinste der sieben historischen Provinzen des Baskenlandes
 Soule (Spiel), altes Spiel, eine Art Vorläufer des Rugby
 Soulé (Unternehmen), französischer Hersteller von Schienenfahrzeugen

Soule oder Soulé ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Soule (* 1980), US-amerikanischer Biathlet
 Carl Soule (1906–1988), US-amerikanischer Methodistenpastor
 Chris Soule (* 1973), US-amerikanischer Skeletonpilot
 Christophe Soulé (* 1951), französischer Mathematiker
 Faïza Soulé Youssouf (* 1985), komorische Journalistin und Schriftstellerin
 Floyd Soule (1901–1968), US-amerikanischer Ozeanograf
 Halifa Soulé (* 1990), komorischer Fußballspieler
 Jeremy Soule (* 1975), US-amerikanischer Komponist
 Matías Soulé (* 2003), argentinischer Fußballspieler
 Michael E. Soulé (1936–2020), US-amerikanischer Biologe
 Nathan Soule (1790–1860), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Olan Soulé (1909–1994), US-amerikanischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Pierre Soulé (1801–1870), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Soul (Begriffsklärung)